С 1927 по 1931 год выпускалась вторая, более известная модель «Форд» с индексом А.
Ford Model A (русск. Форд Модель Эй) был первым автомобилем Ford Motor Company, начавшей производство в 1903 году. 23 июля 1903 года доктор Эрнст Пфеннинг (Dr. Ernst Pfenning) из Чикаго, штат Иллинойс, стал первым владельцем модели А. С 1903 по 1904 годы было сделано 1750 автомобилей. В 1904 году Model А была заменена на Ford Model C.

Автомобиль представлял собой двухместную коляску или четырёхместную модель с возможностью накрывать верх. Силовая установка выдавала 8 л. с. (6 кВт), на машине стояла 3-ступенчатая планетарная передача, вес автомобиля был 1240 фунтов (562 кг) и он мог развивать скорость в 45 миль/ч (72 км/ч). Ширина колесной базы — 1,8 м, продавался автомобиль за цену 750 долл. США (что эквивалентно 17,9 тыс. долларов нашего времени).

Компания израсходовала почти все инвестиции в размере 28 000 долл. (669 тыс. долларов в настоящее время), и когда была продана первая Модел Эй, на её счете было всего 223 долл. 65 центов (эквиваленто 5,35 тыс. долларов сегодня). Успех данной модели автомобиля принёс прибыль Ford Motor Company.

Хотя Ford позиционировал Модель Эй в качестве «самых надежных машин в мире», тем не менее, автомобиль страдал от многих проблем, которые являются общими для транспортных средств в ту эпоху, в том числе перегрев двигателя и проскальзывание передач. Модель A продавалась только в красном заводском цвете, хотя некоторые были позже перекрашены в другие цвета.

Модель АС 
Некоторые машины Model А 1904 года оснащались более крупным и мощным двигателем от поздней Model С и продавались как Model АС (русск. ЭйСи).

См. также 
 Cadillac Model A

Источники

Ссылки 
 Ritzsite

Model A (1903)